USS Omaha je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Omaha (CL-4) 
 USS Omaha (SSN-692)

Omaha